Bikupan kan syfta på:

 Bikupan – en öppen stjärnhop i stjärnbilden Kräftan, se Messier 44
 Bikupan (film) – en spansk film från 1982 i regi av Mario Camús, originaltitel La colmena
 Bikupan (tidning) – en tidigare dagstidning utgiven i Malmö
 Bikupan (TV-serie) – en amerikansk-brittisk-indisk-kanadensisk-holländsk animerad barnserie
 Bikupans ande – en spansk dramafilm från 1973, regisserad av Víctor Erice, originaltitel El espíritu de la colmena